Die 127. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  127. Division (Volksrepublik China)
  127. Division (Japanisches Kaiserreich)
  127. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)

Sonstige Verbände 
  127. Maschinengewehr-Artillerie-Division (Russland)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern